Königshausen steht für:

 Königshausen (Schwabmünchen), Ortsteil der Stadt Schwabmünchen im Landkreis Augsburg, Bayern
 Königshausen & Neumann, Verlag aus Würzburg

Siehe auch:
 Königshaus (Begriffsklärung)